Виктор Александрович Антонов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1930 году. Член КПСС с  года.

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1989 гг. — учетчик-весовщик, механик, завмастерскими Калининской МТС Ташкентской области, главный инженер совхоза «Вревский», заместитель начальника отделе Ташкентского треста совхозов, второй секретарь Чиназского райкома партии, директор совхоза «Малик», председатель Сырдарьинского областного объединения, зампредседателя республиканского объединения «Узсельхозтехника», инструктор ЦК КПСС, первый заместитель председателя Госплана Узбекской ССР, второй секретарь Ташкентского областного комитета КП Узбекистана, первый секретарь Сырдарьинского областного комитета КП Узбекистана, секретарь ЦК КП Узбекистана. 

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 10-го и 11-го созывов.

Делегат XXVI и XXVII съездов КПСС. 

Награды: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Ташкент: Узбекистон, 1981. — С. 69.
 ОЛ65
 ГА РФ Р7523 105 376 Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 8 по 10 декабря 1973 года, и материалы к ним /к протоколу № 45/ с № 5141-VIII по № 5149-VIII. Том 9

Вторые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Сырдарьинского обкома КП Узбекистана
Секретари ЦК КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС